Калан может означать:
 Калан — морское млекопитающее.
 Калан (Calan) — город во Франции.
 Калан — индуистский храм тямов.
 Калан, Айтен (более известна как Джоан Франка; род. 1990) — нидерландская певица, представительница Нидерландов на конкурсе песни Евровидение 2012.

См. также 
 Каллан